Neuweiler Graben und Neuweilergraben sind Gewässernamen:

 Neuweiler Graben (Furtbach), linker Zufluss des Furtbachs (zur Linzer Aach) bei Neuweiler, Gemeinde Heiligenberg, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Neuweiler Graben (Klingengraben), rechter Zufluss des Klingengrabens (zum Faulenberggraben, zum Wohnbach, zur Tauber) gegenüber Neuweiler, Stadt Schillingsfürst, Landkreis Ansbach, Bayern

 Neuweilergraben, rechter Zufluss des Vorbachs (zur Tauber in Weikersheim) in Niederstetten, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg